Юлия Сергеевна Иноземцева (родилась 4 июля 1983) — российская спортсменка, чемпионка Европы 2015 по академической гребле. Серебряный призёр чемпионата мира.

Биография 
Заслуженный Мастер Спорта России.

Бронзовый призёр юношеского Чемпионата мира 2000 года в Загребе в составе восьмёрки.

Бронза юниорского Чемпионата мира 2002 года в четверке без рулевого в Италии (Генуя) 

Вице-чемпионка мира в гонке четвёрок без рулевого в 2004 году. 

Участница пяти чемпионатов мира в гонке восьмёрок. Лучший результат – 5-е место (в 2014 и 2015 годах).

Участница восьми чемпионатов Европы в составе восьмёрки. 

Чемпион Европы 2015 года и дважды бронзовый призёр (2013, 2016). 

11-кратная Чемпионка России по академической гребле

Серебряный призер Чемпионата Мира по прибрежной гребле в четверке, Монако 2016 год

Трижды Чемпионка России по прибрежной гребле в составе четверки.

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) России